{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73101) - || 2002 GZ21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73102) - || 2002 GC24 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73103) - || 2002 GZ24 || 13 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73104) - || 2002 GO25 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73105) - || 2002 GR25 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73106) - || 2002 GV25 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73107) - || 2002 GL26 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73108) - || 2002 GS36 || 2 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73109) - || 2002 GD37 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73110) - || 2002 GT38 || 2 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73111) - || 2002 GK40 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73112) - || 2002 GE43 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73113) - || 2002 GS43 || 4 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73114) - || 2002 GQ44 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73115) - || 2002 GP45 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73116) - || 2002 GD49 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73117) - || 2002 GF51 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73118) - || 2002 GV53 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73119) - || 2002 GZ53 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73120) - || 2002 GS55 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73121) - || 2002 GN56 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73122) - || 2002 GO57 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73123) - || 2002 GS58 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73124) - || 2002 GB60 || 8 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73125) - || 2002 GJ63 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73126) - || 2002 GB65 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73127) - || 2002 GD68 || 8 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73128) - || 2002 GE68 || 8 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73129) - || 2002 GM71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73130) - || 2002 GW73 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73131) - || 2002 GE74 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73132) - || 2002 GK74 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73133) - || 2002 GD75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73134) - || 2002 GE75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73135) - || 2002 GG75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73136) - || 2002 GX75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73137) - || 2002 GK76 || 9 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73138) - || 2002 GO76 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73139) - || 2002 GM84 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73140) - || 2002 GH87 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73141) - || 2002 GK87 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73142) - || 2002 GU87 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73143) - || 2002 GF89 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73144) - || 2002 GP95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73145) - || 2002 GQ95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73146) - || 2002 GJ98 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73147) - || 2002 GS98 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73148) - || 2002 GH99 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73149) - || 2002 GC100 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73150) - || 2002 GX100 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73151) - || 2002 GO102 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73152) - || 2002 GV102 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73153) - || 2002 GM105 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73154) - || 2002 GD110 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73155) - || 2002 GU110 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73156) - || 2002 GZ122 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73157) - || 2002 GB127 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73158) - || 2002 GN138 || 12 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73159) - || 2002 GY140 || 13 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73160) - || 2002 GZ143 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73161) - || 2002 GC146 || 12 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73162) - || 2002 GA151 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73163) - || 2002 GK152 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73164) - || 2002 GL154 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73165) - || 2002 GE166 || 15 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73166) - || 2002 GF166 || 15 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73167) - || 2002 GC167 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73168) - || 2002 GM170 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73169) - || 2002 GE174 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73170) - || 2002 HQ1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73171) - || 2002 HE2 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73172) - || 2002 HG2 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73173) - || 2002 HV2 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73174) - || 2002 HG3 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73175) - || 2002 HH5 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73176) - || 2002 HW6 || 18 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73177) - || 2002 HK7 || 18 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73178) - || 2002 HH10 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73179) - || 2002 HO10 || 21 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73180) - || 2002 HY10 || 18 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73181) - || 2002 HB12 || 29 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73182) - || 2002 HY14 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73183) - || 2002 HT15 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73184) - || 2002 JN || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73185) - || 2002 JP || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73186) - || 2002 JQ || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73187) - || 2002 JS || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73188) - || 2002 JU || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73189) - || 2002 JV || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73190) - || 2002 JJ1 || 3 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73191) - || 2002 JY1 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73192) - || 2002 JE3 || 4 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73193) - || 2002 JQ5 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73194) - || 2002 JY7 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73195) - || 2002 JQ10 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73196) - || 2002 JZ10 || 8 mei 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (73197) - || 2002 JL12 || 5 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73198) - || 2002 JQ12 || 6 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73199) Orlece || 2002 JY12 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73200) - || 2002 JP13 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten